Roșcani se poate referi la:

 Localități din România:
Roșcani, Galați
Roșcani, Hunedoara
Roșcani, Suceava
 Localități și locuri din Republica Moldova:
 Roșcani - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi
 Roșcani - sat din cadrul comunei Pereni din raionul Rezina
 Roșcani - localitate centru de comună din raionul Strășeni
 rezervația naturală Roșcani din același raion

Localități omonime din Republica Moldova